Příjmení Brooks nosí více významných osobností:

 Avery Brooks (* 1948) – americký herec
 Carlos Brooks – režisér
 Cleanth Brooks (1906–1994) – americký literární teoretik a kritik
 Danielle Brooks (* 1989) – americká herečka
 David Brooks - více osob
 Elkie Brooks (* 1945) – anglická zpěvačka
 Elmore Brooks viz Elmore James
 Ernie Brooks (* 19??) – americký baskytarista
 Frederick Brooks (1931–2022) – americký informatik
 Garth Brooks (* 1962) – americký zpěvák
 Geraldine Brooksová (* 1955) – australská novinářka a spisovatelka, nositelka Pulitzerovy ceny
 Gwendolyn Brooksová (1917–2000) – americká spisovatelka
 Harvey Brooks (* 1944) – americký hudebník
 Herb Brooks (1937–2003) – americký hokejista
 Charles Brooks (1942–1982) – první člověk v USA popravený smrtící injekcí
 Jack Brooks - více osob
 James L. Brooks (* 1940) – americký producent, režisér a scenárista
 Jessica Brooks (* 1981) – anglická herečka
 Josiah Alan Brooks (* 1989) –  australský ilustrátor, animátor, zpěvák, hudebník a youtuber
 Lonnie Brooks (1933–2017) – americký bluesový zpěvák a kytarista
 Mehcad Brooks (* 1980) – americký herec a model
 Mel Brooks (* 1926) – americký herec, režisér
 Meredith Brooks (* 1958) – americká zpěvačka, skladatelka
 Milton Brooks (1901–1956) – americký fotograf
 Rebekah Brooks (* 1968) – britská novinářka
 Roy Brooks (1938–2005) – americký jazzový bubeník
 Terry Brooks (* 1944) – americký spisovatel
 Tina Brooks (1932–1974) – americký hudebník
 Tony Brooks (1932–2022) – anglický automobilový závodník

Externí odkazy